Абраан (, иногда ) — португальский топоним, имя (соответствует библейскому Авраам) и фамилия. Известные носители:

 Абраан, София (род. 1991) — бразильская актриса.
  (1979–2019) — ангольский баскетболист.
  (род. 1976) — один из серийных убийц Бразилии.

Топоним 
 Монте-Абраан — город и район в Португалии, входит в округ Лиссабон.